Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2015 odbyły się w dniach 18–24 stycznia 2015 w Naseby. 18 stycznia miały miejsce oficjalne treningi. W turnieju wzięło udział 10 reprezentacji (po 5 kobiecych i męskich).

Do Mistrzostw Świata Juniorów 2015 awansowali złoci medaliści. Tytułów mistrzowskich broniły Koreanki i Chińczycy. Była to ostatnia edycja zawodów, Światowa Federacja Curlingu od 2016 postanowiła powrócić do rozgrywania mistrzostw świata juniorów grupy B.

W turnieju triumfowały Koreanki (Kim Eun-bi), które w finale pokonały 5:4 Chinki (Jiang Yilun). Na 3. miejscu uplasowały się Nowozelandki (Eleanor Adviento). W konkurencji panów również najlepsi byli zawodnicy z Korei Południowej (Lee Ki-jeong), mecz finałowy przeciwko Chińczykom (Shao Zhilin) zakończył się wynikiem 5:4. Ostatnie miejsce na podium przypadło Japończykom (Ryuji Shibaya).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
19 stycznia 2015; 10:00

Sesja 2. 
19 stycznia 2015; 16:00

Sesja 3. 
20 stycznia 2015; 10:00

Sesja 4. 
20 stycznia 2015; 16:00

Sesja 5. 
21 stycznia 2015; 10:00

Sesja 6. 
21 stycznia 2015; 16:00

Sesja 7. 
22 stycznia 2015; 10:00

Sesja 8. 
22 stycznia 2015; 16:00

Sesja 9. 
23 stycznia 2015; 9:00

Sesja 10. 
23 stycznia 2015; 14:30

Tie-breaker 
23 stycznia 2015; 19:30

Play-off

Półfinał 
24 stycznia 2015; 9:00

Finał 
24 stycznia 2015; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
19 stycznia 2015; 10:00

Sesja 2. 
19 stycznia 2015; 16:00

Sesja 3. 
20 stycznia 2015; 10:00

Sesja 4. 
20 stycznia 2015; 16:00

Sesja 5. 
21 stycznia 2015; 10:00

Sesja 6. 
21 stycznia 2015; 16:00

Sesja 7. 
22 stycznia 2015; 10:00

Sesja 8. 
22 stycznia 2015; 16:00

Sesja 9. 
23 stycznia 2015; 9:00

Sesja 10. 
23 stycznia 2015; 14:30

Play-off

Półfinał 
24 stycznia 2015; 9:00

Finał 
24 stycznia 2015; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2015
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2015 w curlingu
2015
Curling w Nowej Zelandii
2015 w Nowej Zelandii
Otago